Tsakalidis () ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasios Tsakalidis, Professor für Informatik an der Universität Patras
 Jake Tsakalidis (* 1979), griechischer Basketballspieler
 Konstantin Tsakalidis (* 1966), deutscher Tänzer und Choreograf